Лос Сиснерос има више значења:

 Лос Сиснерос, Веракруз 2 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Сиснерос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сиснерос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сиснерос (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику